Une sainte, des démons et Kiki (1938) est un roman pour enfants de T. Trilby. Il raconte comment la vie paisible et vertueuse d'une trentenaire parisienne est bouleversée par l'arrivée de trois jeunes enfants issus d'une famille royale des îles (et leur singe) comme locataires.

Notes et références 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman paru en 1938